Колонија Арболедас има више значења:

 Колонија Арболедас, Сан Андрес (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Арболедас (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Арболедас (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику